Volkelt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Volkelt (1886–1964), deutscher Psychologe
 Johannes Volkelt (1848–1930), deutscher Philosoph
 Peter Volkelt (1914–2002), deutscher Kunsthistoriker